Le tournoi de tennis de Munich est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 1993, classée en catégorie World Series, se dispute du  au .

Ivan Lendl remporte le simple messieurs. En finale, il bat Michael Stich. 

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martin Damm et Henrik Holm.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Munich
 Saison 1993 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 1993
Munich
Sport en Allemagne en 1993
Tennis en avril 1993
Tennis en mai 1993